Карл А́ндерсон (Carl Andersson) Андерсон, Карл (1945—2004) — американский певец и актёр.
 Андерсон, Карл Дейвид (1905—1991) — американский физик.
 Андерсон, Карл Карлович (1826—1888) — русский архитектор.
 Андерсон, Карл Эрнестович (, 1899—1976) — советский офицер.
 Карл Андерсон (, род. 1980) — ринговое имя американского рестлера Чеда Аллегры.

См. также 
 Андерссон, Карл Юхан (1827—1867) — шведский путешественник.